Finał K-1 World Grand Prix 2008 (FieLDS K-1 World Grand Prix 2008 Final) − szesnasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Remy Bonjasky.

Uczestnicy 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 27 września 2008 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2008 Final 16.

Rezultaty 

Walki otwarcia (3x3 min Ext.1R):
  Takeru vs  Taisei Ko – Takeru przez jednogłośną decyzję  (30-27, 30-27, 30-27)
  Mitsugu Noda vs  Tsutomu Takahagi – Noda przez KO, 2:49 2R
Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Badr Hari vs  Peter Aerts – Hari przez TKO (przerwanie przez sędziego), 1:39 2R
  Errol Zimmerman vs  Ewerton Teixeira – Zimmerman przez decyzję większości (27-27, 29-27, 28-27)
  Gökhan Saki vs  Rusłan Karajew – Saki przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-27, 29-28)
  Remy Bonjasky vs   Jérôme Le Banner – Bonjasky przez TKO (kontuzja ręki), 1:46 3R

Walki rezerwowe (3x3 min Ext.1R):
 nr 1:  Ray Sefo vs   Choi Hong-man – Sefo przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-28)
 nr 2:  Melvin Manhoef vs  Paul Slowinski – Manhoef przez KO (lewy sierpowy), 2:26 1R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Badr Hari vs  Errol Zimmerman – Hari przez KO (prawy prosty), 2:15 3R
  Remy Bonjasky vs  Gökhan Saki – Bonjasky przez KO (kopnięcie z wyskoku w korpus), 0:53 2R
Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Remy Bonjasky vs  Badr Hari – Bonjasky przez DSQ (niesportowe zachowanie), 0:53 2R

Uwagi 

 Badr Hari został zdyskwalifikowany przez sędziego Nobuakiego Kakudę za niesportowe zachowanie. Otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie pięścią i kopnięcie w głowę leżącego rywala.
 Trzeci w karierze Remy'ego Bonjasky'ego tytuł mistrza K-1 WGP (poprzednio w 2003 i 2004 roku).

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2008 w sporcie